Sturza ist der Familienname folgender Personen:

 Ion Sturza (* 1960), moldauischer Politiker 
 Marius Sturza (1876–1954), Siebenbürger Mediziner
 Vasile Sturza (* 1953), moldauischer Politiker